De Beker van Finland 1997 (Fins: Suomen Cup) was de 43ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 25 oktober met de finale in het Olympiastadion in Helsinki. FC Haka Valkeakoski won de beker voor de tiende keer in de clubgeschiedenis door TPS Turku met 2-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 1997
Fins voetbalelftal in 1997

1997
Finland